Равибачи има више значења:

 Равибачи (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Равибачи (Окампо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику